Јулија може да се односи на:

 Јулија, име
 Јулија (случајеви једног криминолога)
 Јулија (програмски језик)
 Јулија (острво)
 Јулија (мјесец)
 Јулија (Тулћа), насеље у Румунији